SCT steht für:
 Schottland, Chapman-Code
 Swiss Certified Treasurer (CAS SCT), ein Nachdiplom-Zertifikat in der Schweiz für Corporate Treasurer
 Schmidt-Cassegrain-Teleskop
 das Scanning Telescope, das gemeinsam mit dem Space Sextanten die optische Navigation im Apollo-Programm bildete
 Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Mexiko
 SCT (Transportgesellschaft), Australien
 den IATA-Flughafencode für den Flughafen Sokotra (Jemen) auf der Insel Sokotra

Wissenschaft und Technik:
 SEPA Credit Transfer, eine Überweisungsart, siehe Europäischer Zahlungsraum#Möglichkeiten des Zahlungsverkehrs
 SMART Command Transport, ein Protokoll zur Übertragung einiger ATA/ATAPI Kommandos über SMART READ/WRITE_LOG Kommandos
 Schwarz-Christoffel-Transformation, eine mathematische Abbildung
 einen zu 3–4 Achteln bewölkten Himmel (von engl. scattered (SCT))
 Sluggish cognitive tempo, eine Unterform der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung
 Social cognitive theory, engl. für Sozialkognitive Lerntheorie

Sct steht für:
 das Sternbild Schild (lat. Scutum) in der Nomenklatur der Fixsterne

Abkürzung